Келтска лига у рагбију 2012/13. (службени назив: 2012–13 RaboDirect Pro12) је била 12. сезона Келтске лиге у рагбију. 

Ове сезоне Парма Зебре су дебитовале. Титулу је освојио Ленстер, тако што је у финалу у Даблину био бољи од Алстера.

Учесници

Табела

Плеј оф 

Полуфинале

Алстер - Скарлетс 28-17

Ленстер - Глазгов 17-15

Финале

Алстер - Ленстер 18-24

Статистика и награде 

Дрим тим

 Аријер| Стјуарт Хог, Глазгов
 Десно крило| Џорџ Норт, Скарлетс
 Други центар| Џонатан Дејвис, Скарлетс
 Први центар| Лук Маршал, Алстер
 Лево крило| Тим Висер, Единбург
 Отварач| Ијан Мадиган, Ленстер 
 Деми| Никола Матавалу, Глазгов
 Чеп| Ник Вилијамс, Алстер
 Отворени крилни| Јустин Типурић, Оспрејс
 Затворени крилни| Алесандро Зани, Бенетон
 Десни скакач| Алистер Келок, Глазгов
 Леви скакач| Алан Вин Џонс, Оспрејс
 Укљештени стуб| Адам Џоунс, Оспрејс
 Талонер| Леонардо Ђиралдини, Бенетон
 Слободан стуб| Рајан Грент, Глазгов

Највише поена

  Ијан Мадиган 186, Ленстер
  Руан Пиенар 172, Алстер
  Том Прајди 170, Њупорт
  Ден Бигар 168, Оспрејс
  Ијан Китли 142, Манстер

Највише есеја

  Тим Висер 11, Единбург
  Ван дер Мерве 10, Галзгов
  Ендру Тримбл 10, Алстер
  Џорџ Норт 9, Скарлетс
  Роберт Бадиери 8, Бенетон

Најбољи играч

  Ник Вилијамс, Алстер

Најбољи млади играч

  Лук Маршал, Алстер

Најбољи тренер

  Грегор Таунсенд, Глазгов

Најбољи есеј

  Ендру Тримбл, Алстер

Референце 

Сезоне Келтске лиге у рагбију
Рагби у 2012.
Рагби у 2013.